Volče je ime več naselij v Sloveniji

 Volče, občina Pivka
 Volče, občina Tolmin

Naselja v Sloveniji